Csehország
 Lhota, település Kelet-prágai járásban
 Lhota, település a Kladnói járásban
 Lhota, település a Přerovi járásban
 Lhota, település a Zlíni járásban
 Lhota pod Hořičkami, település a Náchodi járásban
 Lhota pod Libčany, település a Hradec Králové-i járásban
 Lhota pod Radčem, település a Rokycanyi járásban
 Lhota Rapotina, település a Blanskói járásban
 Lhota u Příbramě, település a Příbrami járásban
 Lhota u Vsetína, település a Vsetíni járásban
 Lhota-Vlasenice, település a Pelhřimovi járásban